Facundo Mena era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Juan Manuel Cerúndolo ha sconfitto Gian Marco Moroni con il punteggio di 7-5, 7-6(7).

Teste di serie 

  Daniel Altmaier  (semifinale, ritirato)
  Jozef Kovalík (quarti di finale)
  Andrej Martin (secondo turno)
  Juan Manuel Cerúndolo (campione)

  Federico Gaio (secondo turno) 
  Sumit Nagal (primo turno) 
  Marc-Andrea Hüsler (primo turno) 
  Alessandro Giannessi (ritirato)

Qualificati 

  Petros Chrysochos (primo turno)
  Lucas Miedler (primo turno)

  Andrea Vavassori (semifinale, ritirato) 
  Alexander Erler (primo turno)

Lucky loser 

  Alexey Vatutin (primo turno, ritirato)

  Franco Agamenone (secondo turno)

Wildcard 

  Federico Iannaccone (secondo turno)
  Flavio Cobolli (secondo turno)

  Francesco Forti (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

 Città di Como Challenger 2021